— мангака, известный шокирующими абсурдистскими эротическими работами в жанре эрогуро. Его излюбленными темами в манге являются гермафродитизм и различные трансформации тела, а также другие сексуальные девиации. Некоторые его работы выставлялись в художественных галереях. Он также принимал участие в superflat-выставках художника Такаси Мураками. Матино называют «Магриттом мира эротической манги».

Список работ

Примечания

Ссылки 
 
 Список работ 

Эрогуро
Современные художники Японии